Austria:
 Sankt Gotthard – dzielnica Graz
 Sankt Gotthard im Mühlkreis – gmina w kraju związkowym Górna Austria, w powiecie Urfahr-Umgebung

Zobacz też:
 Gotthard
 St. Gotthard
 Święty Gotard